Brumado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Brumado (ort), Bahia, 
 Brumado (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar